Il giardino incantato, film diretto da Eugenio Perego (1918)
Il giardino incantato (Jack and the Beanstalk), film diretto da Jean Yarbrough (1952)